

Patronymes 
Nemtsov (masculin ; ) ou Nemtsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Nemtsov (1959-2015), homme politique russe
 Janna Nemtsova (1984-), journaliste russe
 Jascha Nemtsov (1963-), pianiste et musicologue russe

Voir aussi 
 Nemšová, ville de Slovaquie

Patronyme russe